Франц Деливрон: Деливрон, Франц Иванович (1765—1841)
 Деливрон, Франц Карлович (1833—1861)